Acidia är ett släkte av tvåvingar. Acidia ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borrflugor
Acidia